El término dormilona puede referirse a:

 la sensitiva (Mimosa pudica), planta fabácea americana;
 la marmota alpina, el roedor más grande de Europa difundida por los montes Tatras, Alpes y Pirineos;
 las diversas especies de pájaros tiránidos de los géneros Muscigralla y Muscisaxicola;
 los peces de la familia Lobotidae;
 un sillón.
 Elianys Piñeiro Cordoví: vive durmiendo, pero es la niña más linda de Medicina